Життя Пі:

 Життя Пі (книга) — пригодницький роман-притча канадського письменника Янна Мартеля, що вийшов у світ у 2001 році.
 Життя Пі (фільм) — пригодницька драма режисера Енга Лі у форматі 3D. Стрічка знята за однойменним романом Янна Мартеля.